Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 1981 проходил в Бухаресте (Румыния). Соревновались мужские сборные команды. Чемпионом Универсиады стала сборная Куба.

Медальный зачёт

Ссылка 
 Universiade water polo medalists on HickokSports

Летняя Универсиада 1981
Водное поло на летних Универсиадах
1981 год в водном поло
Водное поло в Румынии